Agosti ist der Familienname folgender Personen:
 Cristina Agosti-Garosci (1881–1966), italienische Polonistin und Übersetzerin
 Ghigo Agosti (* 1936), italienischer Sänger und Komponist
 Giuseppe Agosti (1715–1786), italienischer Botaniker
 Guido Agosti (1901–1989), italienischer Pianist
 Livia Leu Agosti (* 1961), Schweizer Diplomatin
 Lucilla Agosti (* 1978), italienische Schauspielerin, Showmasterin und Moderatorin
 Markus Agosti (* 1968), deutscher Schlagersänger und -komponist
 Orlando Agosti (1924–1997), argentinischer Politiker und Militär
 Silvano Agosti (* 1938), italienischer Regisseur